Kaiserberg heißen folgende geographische Objekte:

 Kaiserberg (Gemeinde Laßnitz), Ortslage von Murau, Bezirk Murau, Steiermark
 Kaiserberg (Gemeinde Sinabelkirchen), Ortslage von Sinabelkirchen, Bezirk Weiz, Steiermark

 Kaiserberg (Fichtelgebirge) (777 m), Berg am Fichtelsee (mit ND Kaiserbergfelsen) oberhalb bei Fichtelberg, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Kaiserberg (Pfalz) (290 m), Erhebung in Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Kaiserberg (Duisburg) (75 m), natürliche Erhebung in Duisburg, Nordrhein-Westfalen
 Kaiserberg (Itzehoe) (71 m), Erhebung in Itzehoe, Kreis Steinburg; siehe Liste von Erhebungen in Schleswig-Holstein

 Autobahnkreuz Kaiserberg bei Duisburg (A 3/ A 40). Nordrhein-Westfalen
 Kaiserberg (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Kaiserberge
 Kaisersberg
 Kaysersberg 
 Kayser Bjerg